Spiti peut faire référence à :

 la vallée de Spiti, en Inde ;
 le Spiti, une race de poney